Angela Eugenia Nonnis – politica italiana
 Franco Nonnis – pittore e scenografo italiano
 Giovanni Nonnis – pittore italiano
 Virgilio Nonnis – scrittore italiano